Шимановський:
 Шимановський Антон Борисович (1878—1941?) — соціал-революціонер, агроном за фахом, художник, колекціонер.
 Шимановський Василь (1861 — ? після 1897) — український педагог.
 Шимановський Віталій Миколайович (1928—2000) — вчений-будівельник.
 Шимановський Всеволод Юліанович (1866—1934) — український учений-бджоляр.
 Шимановський Кароль (1882—1937) — польський композитор, піаніст, педагог, музичний діяч і публіцист.
 Шимановський Митрофан Васильович (1845 — ? після 1899) — дійсний статський радник, правник-цивіліст, суддя в Одесі і професор Казанського й Одеського університетів.
 Шимановський Олександр Валерійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Шимановський Олександр Віталійович (* 1955) — доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України.
 Шимановський Олександр Федорович (1860—1918) — український офтальмолог.
 Самуель Шимановський (поч. 17 ст. — після 1654) — поет доби бароко.
 Шимановський Станіслав Людвігович (? — ?) — радянський діяч, уповноважений Народного комісаріату шляхів СРСР по Українській СРР.
 Шимановський Юлій Карлович (1829—1868) — хірург.

Див. також 
 Шимановська
 Сімановський
 Шимановський район